Francis Pierlot – attore statunitense
 Hubert Pierlot – politico e militare belga
 Pierre Pierlot – oboista francese